Scania KNF — серия коммерческих автобусов, выпускаемых компанией Scania AB с 2006 года.

Модельный ряд 

 Scania K
 Scania N
 Scania F

Примечания